Parapithomyces är ett släkte av svampar. Parapithomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parapithomyces